James Abbott může být:
 James Abbott (generál) (1807–1896), britský generál
 James Abbott (fotbalista) (1892–1952), anglický fotbalista
 James Lloyd Abbot (1918–2012), americký kontradmirál